Сюй () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Сюй Аньці — фехтувальниця, олімпійська чемпіонка
 Сюй Бейхун — художник XX століття
 Сюй Вей — художник часів династії Мін
 Сюй Веньбо — лікар і чиновник часів Південної Сун
 Сюй Гу — художник часів династії Цін
 Сюй Ґань — поет і філософ часів занепаду династії Хань
 Сюй Ґуанці — математик, астроном і політичний діяч часів династії Мін
 Сюй Даонін — художник часів династії Сун
 Сюй Жунмао — підприємець, власник Shimao Group
 Сюй Їхуа — імператриця династії Мін
 Сюй Лі — борчиня, олімпійська медалістка
 Сюй Лілі — дзюдоїстка, олімпійська медалістка
 Сюй Лін — поет часів династій Лян і Чень
 Сюй Ліцзя — яхтсменка, олімпійська чемпіонка
 Сюй Ментао — фристайлістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2014 року
 Сюй Сі — один з найвидатніших художників часів занепаду династії Тан
 Сюй Сінь — настільний тенісист, Олімпійський чемпіон 2016 року
 Сюй Сяке — мандрівник і письменник часів династії Мін
 Сюй Тяньлунцзи — плавчиня
 Сюй Хайянь — борчиня
 Сюй Хунчжи — ковзаняр, олімпійський медаліст
 Сюй Цзін — лучниця, олімпійська медалістка
 Сюй Цзюнь — шахіст і шаховий тренер
 Сюй Цзяюй — плавець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року
 Сюй Цин — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, бронзова призерка чемпіонату Азії, бронзова призерка Кубку світу
 Сюй Цінчжун — голова уряду Республіки Китай
 Сюй Чень — бадмінтоніст, олімпійський медаліст
 Сюй Чжунлінь — письменник-романіст часів династії Мін
 Сюй Шічан — політичний діяч, президент Республіки Китай у 1918—1922 роках
 Сюй Шуцзін — важкоатлетка, олімпійська чемпіонка
 Сюй Юаньюань — шахістка, гросмейстер
 Сюй Юе — астроном, математик і філософ часів династії Хань
 Сюй Юйхуа — шахістка, чемпіонка світу (2006—2008)
 Сюй Юнь — майстер чань-буддизму
 Сюй Юньлун — футболіст

Китайські прізвища